Le patronyme Delattre désignait celui dont la maison donnait sur le parvis de l'église ou le cimetière y attenant (de l'ancien français aître). Les variantes et formes voisines que l'on peut retrouver sont : Delatre, Delâtre, Delatte.

Personnes 
Achille Delattre (1879-1964), homme politique belge.
Adolphe Delattre (1805-1854), ornithologue français.
Alfred Louis Delattre (1850-1932), archéologue français.
Eugène Delattre (1830-1898), homme politique français.
Francis Delattre (né en 1946), homme politique français.
Hubert Delattre (né dans les années 1970 ou 1980), acteur français.
Joseph Delattre (1858-1912), peintre français.
Louis Delattre (1870-1938), écrivain francophone belge.
Louis Pierre François Delattre (1766-1794), général (de division) dans les armées de la République française.
Marie Delattre (née en 1981), kayakiste française.
Mathilde Delattre, (1871-1950), artiste-peintre française.
Mélanie Delattre (née dans les années 1970 ou 1980), journaliste économique française.
Paul Joseph Delattre (1795-1862), homme politique français.
Pierre Delattre (1903-1969), romaniste et phonéticien américain d'origine française.
Yohann Delattre (né en 1968), ancien gardien de but de handball français.

Notes et références

Voir aussi 
 Auguste Delâtre